Кубок мира среди пар 1995 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-1995 является 20-м по счёту, прошедшим в рамках данного соревнования. Впервые турнир принимал британский Эдинбург Соревнование по традиции было включено в весеннюю грунтовую серию WTA Тура, но на этот раз впервые её завершало.

Соревнования проходили с 24 по 27 мая 1995 года, проходя накануне Roland Garros.

Первым номером посева в турнире стала пара Мередит Макграт / Лариса Савченко.

Ход турнира

Факты 
 Лариса Савченко в пятый раз за последние шесть лет играет в финале данного приза, завоёвывая свой 3й чемпионский титул.

Ссылки

См. также 
 Кубок мира WTA среди пар

 WTA Тур 1995

 Портал: Теннис

Великобритания
Теннис
Май 1995 года
1995